Biografies:
 Harvey Milk (1930 – 1978), polític estatunidenc
 Milk (drag queen) (n. 1987), intèrpret drag queen i model estatunidenc
 Cinema: Milk (títol en català: Em dic Harvey Milk), pel·lícula estatunidenca de 2008 dirigida per Gus Van Sant basat en la vida de Harvey Milk.